Athlétic Club Léopards de Doilisie é um clube de futebol da República do Congo, sediado em Dolisie.  Manda seus jogos no estádio Denis Sassou Nguesso, com capacidade para 5.000 pessoas.

História 
O clube foi fundado em 1953 e é o atual campeão congolês.

Títulos

Notáveis jogadores

Congo
 Michel de Buisson
 Patrick Etchini
 Ramaric Etou
 Destin Makita
 Perche Mboungou
 Sita Milandou

Africa
 Alain Nébié
 Eric Nyamba
 Losseni Komara

O clube em competições da CAF

Links externos
''  
FootballDatabase.eu
Footballzz.co.uk
National-Football-Teams.com

Clubes de futebol da República do Congo
Clubes de futebol fundados em 1953